Fleckenmauer bezeichnet eine Befestigungsmauer, die eine Gemeinde umschließt, die nicht Stadt ist:
 Fleckenmauer (Dalsheim)
 Fleckenmauer (Herrnsheim)